Mayembo peut désigner :

 Fernand Mayembo (1996-), footballeur congolais;
 Isaac Mayembo (1999-), joueur de basket-ball et entrepreneur français.

Homonymie de patronyme